Хлус — фамилия, известные носители:

 Хлус, Виктор Иванович (род. 1958) — советский и украинский футболист, тренер.
 Хлус, Михаил Евгеньевич (род. 1965) — белорусский футболист, футбольный тренер и функционер.
 Хлус, Стелла Георгиевна (более известна под фамилией Захарова; род. 1963) — советская гимнастка.

См. также 

 Хлусы
 Клус